Die Liste der Proton-Raketenstarts umfasst alle seit dem 1. Januar 1995 absolvierten und geplante Starts der russischen Trägerrakete Proton. Des Weiteren werden einige wichtige Nutzlasten in den Jahren zuvor aufgelistet. Alle Proton-Raketen starteten vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan.

Wichtige Nutzlasten vor 1995 
 Forschungssatelliten Proton 1–4 (1965–1968)
 Unbemannte Testflüge für bemannte Mondumrundungen Zond 4–8 (1968–1970)
 Mondsonden Luna 15–24 (1969–1976)
 Raumstationen Saljut 1–7 (1971–1982)
 Marssonden Mars 2–7 (1971–1973)
 Venussonden Venera 9–16 (1975–1983)
 unbemannte TKS-Raumschiffe 1–4 (1977–1983)
 Astron (1983), Granat (1989), Weltraumteleskope
 Raumsonden Vega 1–2 (1984–1985)
 Raumstation Mir Basismodul und 5 Wissenschaftsmodule (1986–1996)

Starts seit dem 1. Januar 1995 
Stand der Liste:

Geplante Starts 
Letzt Aktualisierung: 13. März 2023

Weblinks 
 ILS: Launch Archives (englisch)
 
 Proton-K & -M Briz-M auf Gunter’s Space Page
 Proton-K/-M Blok-D auf Gunter’s Space Page

Einzelnachweise 

Proton
!Proton
!Proton
!Proton